Джафаров, Фаиг:
 Джафаров, Фаиг Алигулу оглы (1974—1999) — азербайджанский военнослужащий.
 Джафаров, Фаиг Илахи оглы (1940—2008) — азербайджанский учёный.